26-й меридиан — условная линия на поверхности Земли:
 26-й меридиан восточной долготы
 26-й меридиан западной долготы

См. также 
 26-я параллель северной широты
 26-я параллель южной широты